Кіх Андрій Юрійович — полковник ЗСУ, заслужений працівник охорони здоров'я України (2019).
 Кіх Марія Семенівна (1914—1979) — депутат Верховної Ради УРСР 2—7 скликань, обиралася заступником голови Верховної Ради УРСР. Почесний громадянин міста Львова.
 Кіх Олександр Олександрович (1869—1931) — інженер шляхів сполучення, член IV Державної думи від Київської губернії.